Senging ist der Ortsname von

 Senging (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Senging (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern